Renaud Dumora, né le  à Bordeaux, est un dirigeant d'entreprise français. Depuis le 19 mai 2021, il est Directeur général adjoint de BNP Paribas, responsable du pôle Investment & Protection Services (gestion d’actifs, banque privée, immobilier et assurance)  après avoir été Directeur général de BNP Paribas Cardif de 2016 à 2021.

Biographie
La famille de Renaud Dumora est arcachonnaise d’origine, et ses parents sont tous deux enseignants universitaires, l’un en psychologie, l’autre en physique.

Très jeune il se passionne pour l’informatique avec l’avènement des premiers ordinateurs personnels et se qualifie lui-même de « geek avant l’heure ».

Une autre de ses passions se situe dans le théâtre et plus particulièrement dans le Festival d’Avignon qu’il affectionne tout spécialement.

Formation
Renaud Dumora est diplômé de l’École polytechnique en 1989. En 1991, il obtient les diplômes de l’École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) et de l’Institut des actuaires français.

Carrière
La carrière de Renaud Dumora débute en 1990 lorsqu’il rejoint la Compagnie bancaire, au sein de laquelle il exerce les fonctions de responsable des études statistiques puis les fonctions de contrôleur de gestion.

Entre 1994 et 2000, Renaud Dumora rejoint Cardif et devient responsable de l’actuariat assurance des emprunteurs. Il y exerce ensuite plusieurs fonctions avant de prendre la tête de l’actuariat de BNP Paribas Assurance en 2000. 

En 2004, Renaud Dumora devient directeur de la ligne de métier prévoyance monde avant d’être nommé co-directeur de l’international en 2007. Il est par ailleurs membre du comité exécutif de BNP Paribas Cardif depuis 2007. 

À partir de 2009, il prend en charge la direction finance et risques de BNP Paribas Cardif. En 2012, il devient directeur général de ce service. À ces responsabilités s’ajoute la direction juridique en 2014. 

En 2015, Renaud Dumora devient directeur général délégué de BNP Paribas Cardif. Il contribue aux côtés de Pierre de Villeneuve à la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise, fondée sur la diversification de ses activités vers l’activité dommage ainsi que sur l’internationalisation des activités épargne et prévoyance du groupe d’assurance en Europe, Asie et Amérique du Sud. 

En 2016, il est nommé directeur général de BNP Paribas Cardif et entre au comité exécutif de BNP Paribas.

En 2021, Renaud Dumora devient Directeur général adjoint de BNP Paribas, chargé du pôle Investment and Protection Services (IPS), dédié à l'épargne, l'investissement, la protection et aux services immobiliers du Groupe. Il est également Président de BNP Paribas Cardif, dont Pauline Leclerc-Glorieux prend la Direction Générale.

Innovation 
L’intérêt pour les nouvelles technologies et l’innovation de Renaud Dumora lui vient de son parcours d’ingénieur. Cela l’a amené à s’intéresser à l’accompagnement d’entrepreneurs comme par exemple au sein du Bivwak!  ou de la plateforme MonDemain qui permet de préparer sa retraite en proposant des solutions pédagogiques et des simulations avec conseils d’experts. On trouve une autre application de ces nouvelles technologies dans le projet Wired développé par BNP Paribas Real Estate, l’un des métiers du pôle IPS, utilisant des outils de data visualisation et l’IA pour permettre aux clients de s'immerger dans la visualisation augmentée d'une ville, d'un quartier ou d'un immeuble.
Renaud Dumora est au 23è rang du classement des 50 personnalités les plus influentes dans la Tech en France dans la Tyto Tech 500 Power List en 2020.

Engagement 
Renaud Dumora est sponsor de BNP Paribas Ability, un réseau d'entraide de collaborateurs directement ou indirectement touchés par un handicap ou une maladie chronique.

Dans ce cadre, BNP Paribas Cardif, est partenaire du Handitech Trophy, appel à projets développant des technologies inclusives pour compenser le handicap ou la perte d’autonomie en s’aidant de l’IA, la robotique ou le digital.

Sur le sujet de la parité hommes-femmes, Renaud Dumora a signé en décembre 2019 la charte Jamais Sans Elles qui engage les signataires à ne pas participer à un événement qui ne compterait pas au moins une femme sur trois parties prenantes.

Publications
 .

 .

Articles connexes
 Pierre de Villeneuve
 BNP Paribas Cardif

Notes et références

Élève de l'École polytechnique
Naissance en juillet 1965
BNP Paribas
Personnalité de la finance